De Russische superliga C is de derde divisie in het professionele basketbal in Rusland. De winnaar promoveert naar de Russische superliga B.

Winnaars Russische superliga C

Externe link
  competitie

Basketbal in Rusland